Iselin-Haeger ist der Familienname folgender Personen:

 Gustava Iselin-Haeger (1878–1962), Schweizer Künstlerin
 Hans Iselin-Haeger (1878–1953), Schweizer Chirurg, Orthopäde, Radiologe und Unfallmediziner